Midsommartjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Midsommartjärnen, Dalarna, sjö i Smedjebackens kommun, 
Midsommartjärnen, Hälsingland, sjö i Bollnäs kommun, 
Midsommartjärnen, Ångermanland, sjö i Nordmalings kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn